Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Одеської області — список, що містить перелік видів тварин, які є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

Історія 

Перелік видів тварин, які є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області, було прийнято рішенням Одеської обласної ради шостого скликання від 18 лютого 2011 року «Про затвердження Переліку видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області, та Положення про нього». Список також містить види тварин Одеської області, занесені до Червоної книги України.

Статистика 

Перелік містить 341 вид тварин, з них:
 Кишковопорожнинних — 2 види;
 Кільчастих червів - 4 види;
 Багатоніжок - 1 вид;
 Ракоподібних — 16 видів;
 Комах — 148 видів;
 Черевоногих молюсків - 14 видів;
 Двостулкових молюсків - 7 видів;
 Міног - 1 вид;
 Риб — 48 видів;
 Земноводних — 7 видів;
 Плазунів — 8 видів;
 Птахів — 65 видів;
 Ссавців — 23 види.

Перелік

Кишковопорожнинні

Кільчасті черви

Членистоногі

Ракоподібні

Комахи

Молюски

Черевоногі молюски

Двостулкові молюски

Хордові

Міноги

Променепері риби

Земноводні

Плазуни

Птахи

Ссавці

Див. також 

 Тварини Одеської області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Одеської області
 Фауна Одеської області

Примітки

Джерела 

 Про затвердження Переліку видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області, та Положення про нього. Рішення Одеської обласної ради 18 лютого 2011 року No 90-VI

Охорона природи в Одеській області
Одеська